Le terme ligne 125 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 125 et 125A de la société nationale des chemins de fer belges
 Ligne 125 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
  

125